

Personen 
 Alfons Schepers (1907-1984), Belgisch wielrenner
 Berry Schepers (1987-2011), Nederlands voetballer
 Bob Schepers (1992), Nederlands voetballer
 Eddy Schepers (1955), Belgisch wielrenner
 Jacobus Gerardus Schepers (1798-1863), Nederlands missionaris in Suriname
 Jan Hendrik Schepers (1781-1847), Nederlands schoolmeester en burgemeester
 Joop Schepers (1940-2009), Nederlands politicus
 Willem Bastiaensz Schepers (1619-1704), Nederlands admiraal
 Wim Schepers (1943-1998), Nederlands wielrenner

Fictieve personen 
 Bram Schepers, personage uit Vlaamse serie Thuis
 Herman Schepers, personage uit Vlaamse serie Thuis

Zie ook 
Scheepers (doorverwijspagina)